Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1935, die vom 13. bis 18. Februar 1935 in Vysoké Tatry (Hohe Tatra) in der Tschechoslowakei stattfanden, wurden drei Wettbewerbe im Skilanglauf ausgeschrieben.

Die Podestplätze gingen sämtlich an die skandinavischen Länder Finnland, Schweden und Norwegen.

Im Skilanglauf über 18 km gewann der Finne Klaes Karppinen vor den beiden Norwegern Oddbjørn Hagen und Olaf Hoffsbakken. Für den späteren vierfachen Weltmeister und mehrmaligen Medaillengewinner blieb dies jedoch der einzige Einzel-Weltmeistertitel.

Im Dauerlauf über 50 km blieb der Schwede Nils Englund Sieger. Er gewann vor dem Finnen Karppinen und Trygve Brodahl aus Norwegen.

Auch im zum zweien Mal ausgetragenen Staffelwettbewerb blieben die Finnen Sieger. Auf den Plätzen folgten Norwegen und Schweden.

Die besten Plätze der Mitteleuropäer erreichten Walter Motz mit Rang 7 über 18 km, Kilian Ogi aus der Schweiz mit Rang 5 im Dauerlauf und die deutsche Staffel mit dem vierten Rang.

Skilanglauf 18 km 

Datum: Freitag, 15. Februar 1935

Teilnehmer: 308 genannt; 213 gestartet; 211 gewertet;
¤ Some sources say 194 gestartet; 192 gewertet.

Quellen 18 km 
 Die FIS-Rennen in der Tatra; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 16. Februar 1935, S. 5
 Die FIS-Kämpfe in der Tatra; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 16. Februar 1935, s. 10
 Veldig kamp mellom finske Ksarppinen og Oddbj. Hagen om seiern i 18 km rennet, Aftenposten (norwegisch) vom 16. Februar 1935, s. 1, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Finsk triumf og norsk jevnhet, Aftenposten (norwegisch) vom 16. Februar 1935, s. 7, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Aftenposten (norwegisch) vom 19. Februar 1935, s. 7, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 14. Februar 1935, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 18. Februar 1935, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Dauerlauf 50 km 

Datum: Dienstag, 19. Februar 1935

Teilnehmer: 136 genannt; 50 gestartet; 42 gewertet;

Quellen 50 km Langlauf 
 Abschluss der FIS-Rennen; in: Reichspost vom 20. Februar 1935, S. 13
 Unwetter verhindert FIS-Rennen; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 19. Februar 1935, S. 4
 Von den FIS-Rennen. / Der letzte Tag der FIS-Rennen; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 20. Februar 1935, S. 4
 I dag skal 50 km. rennet i Hohe Tatra finne sted - skistevnets siste konkurranse, Aftenposten (norwegisch) vom 19. Februar 1935, s. 1.7, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Svensken Nils Englund vant 50 kilometeren, Aftenposten, Abendausgabe, (norwegisch) vom 19. Februar 1935, s. 1, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Sveriges dag, Aftenposten (norwegisch) vom 20. Februar 1935, s. 7, in Nasjonalbiblioteket, Oslo

4 × 10 km Staffel 

Datum: Mittwoch, 13. Februar 1935;

Teilnehmer: 14 Mannschaften gemeldet; 12 Mannschaften gestartet; 12 Mannschaften gewertet;

Die Besetzung Hans Hauser, Hermann Gadner, Peter Radacher II und Rudolph Matt belegte für Österreich den achten Rang. 
Radacher II war ein Neffe von Peter Radacher I, der bereits an den Nordischen Skiweltmeisterschaften von 1925 teilnahm.
Otto Berauer war der ältere Bruder des Gustav Berauer. Der älteste Bruder Adolf war Teilnehmer in 1925.

 Staffelaufstellungen wie am Tag vor dem Wettkampf angegeben. Für die Mannschaften auf Platz 9 bis 12 ist nicht klar, ob die Aufstellungen noch verändert wurden.

Quellen 4 × 10 km Staffel 
 Beginn der FIS-Rennen; in: Reichspost vom 14. Februar 1935, S. 15
 Zun Beginn der Jubiläums-FIS-Hauptwettkämpfe. / Finnland gewinnt den Staffellauf; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 14. Februar 1935, S. 4
 De internasjonale skirenn i Hohe Tatra begynner i dag, Aftenposten, (norwegisch) vom 13. Februar 1935, s. 1, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Første dag i Hohe Tatra ble Finlands, Aftenposten (norwegisch) vom 14. Februar 1935, s. 7, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Karppinen tilrettela Finnlands revanche over Norges stafettlag, Sportsmanden (norwegisch) vom 14. Februar 1935, s.9, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Einzelnachweise 

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb